Hochgart ist der Ortsname von

 Hochgart (Gotteszell), Ortsteil der Gemeinde Gotteszell, Landkreis Regen, Bayern
 Hochgart (Reichenbach), Ortsteil der Gemeinde Reichenbach, Landkreis Cham, Bayern